

Geografia 
Tofana (più correttamente Tofane) – massiccio montuoso delle Dolomiti orientali.
 Tofana di Rozes
 Tofana di Mezzo
 Tofana di Dentro

Persone 
Giulia Tofana – cortigiana della corte di Filippo IV di Spagna.

Sport
Tofana – ex squadra di hockey su ghiaccio di Cortina d'Ampezzo.

Altro 
Acqua tofana – liquido velenoso utilizzato nel XVII secolo.